Molekulska formula -{C3}- se može odnositi na:

 Ciklopropatrien
 Triugljenik